Join Hands — o segundo álbum do grupo Siouxsie & the Banshees, lançado em 1979 pela Polydor Records
Join the Army — o segundo álbum de estúdio da banda Suicidal Tendencies, lançado em 1987
Join Together — uma box set de material ao vivo retirado da turnê do 25.° aniversário da banda The Who em 1989
Join the Dots — uma box set de b-sides e raridades da banda britânica The Cure, lançada a 27 de janeiro de 2004

Ver também 

Desambiguações de música